Кубок конфедераций 1997 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 12 по 21 декабря в Саудовской Аравии.

Матчи Группы A прошли с 12 по 16 декабря 1997 года в городе Эр-Рияд. В состав группы вошли хозяева турнира сборная Саудовской Аравии, действующий чемпион мира сборная Бразилии, победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 1996 сборная Мексики и победитель Кубка наций ОФК 1996 сборная Австралии.

Положение команд

Саудовская Аравия — Бразилия 

Помощники судьи:
 Жак Пудевень
 Ленси Фред

Мексика — Австралия 

Помощники судьи:
 Мухаммед Аль-Мусави
 Санкар Комалисваран

Саудовская Аравия — Мексика 

Помощники судьи:
 Ленси Фред
 Пол Смит

Австралия — Бразилия 

Помощники судьи:
 Владимир Фернандес
 Жак Пудевень

Саудовская Аравия — Австралия 

Помощники судьи:
 Альберто Баррьентос
 Оскар Сория

Бразилия — Мексика 

Помощники судьи:
 Жак Пудевень
 Мухаммед Аль-Мусави

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 1997